Szwecja (Poméranie-Occidentale)
 Nowa Szwecja (Poméranie-Occidentale)